Rawcliffe – miejscowość w hrabstwie East Riding of Yorkshire (Anglia)
 Rawcliffe – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)